Любов Волинець (, з родини Абрам'юк;  , Делятин) — головна кураторка Українського музею та бібліотеки у Стемфорді , завідувачка колекцією народного мистецтва Українського Музею в Нью-Йорку, авторка видань та статей з етнографії, історії України, українського образотворчого та ужиткового мистецтва, кураторка багатьох виставок, майстриня традиційної української вишивки, почесна член Союзу українок Америки та організації Пласт (організація) (нагороджена відзнакою Вічний вогонь у сріблі), просвітниця та активна діячка культури української діаспори в США.

1996 року отримала ватиканську нагороду Pro Ecclesia et Pontifice — Хрест «За заслуги перед Церквою і Папою»

У березні 2018 року Любов Волинець була нагороджена орденом Княгині Ольги третього ступеня

Біографія 
Любов Волинець (дошлюбне прізвище Абрам'юк) народилася 26 листопада 1938 року в селищі Делятин (Івано-Франківська область). Батько Любові, Ілля Абрамюк, був залізничником, їздив Галичиною, Польщею, Румунією, Угорщиною. Мама, Марія Кручова, родом з с.Березовиця Велика, що на Тернопільщини, була чудовою кравчинею. У любові є старша сестра Роксоляна й молодший брат Ігор.

1941 року разом із родиною переселилася до Чехословаччини, втікаючи від політики радянської влади. Перебувала у таборі переміщених осіб Реґенсбурзі у Німеччині. Там навчалася в Українській народній школі імені Митрополита Андрея Шептицького в Реґенсбурзі. У 7-річному віці вступила до Пласту, почесним членом якого є і сьогодні. Брала активну участь у культурному житті табору, грала у театральних постановках. 

1949 року родина переїхала до США. У Нью Йорку вона продовжила навчання, згодом отримала ступінь бакалавра Слов'янських мов та історії в Гантерському коледжі, ступінь магістра з бібліотекарської справи у Колумбійському університеті в Нью Йорку. Протягом 9 років працювала дослідницею у Славістичному відділі Нью-Йоркської публічної бібліотеки. А з моменту заснування почала працювати в Українському музеї в Нью Йорку. Там Любов Волинець проводила активну просвітницьку роботу, була кураторкою виставок, авторкою статей, впровадила освітні курси з традиційної вишивки, випічки та писанкарства, які продовжує вести до сьогодні. З 1989 року зайняла посаду завідувачки відділу народного мистецтва.

З 1982 року Любов Волинець почала роботу в Стемфордській єпархії УГКЦ, викладаючи українську мову та літературу, а також американську культуру для студентів семінарії, працюючи волонтером в Українському музеї та бібліотеці. З часом отримала посаду головної кураторки музею. І надалі є головною зберігачкою української спадщини й традицій, активною діячкою культури української діаспори в Америці, плідно працюючи над поповненням, збереженням та презентацією колекції Українського музею та бібліотеки, створюючи виставки, проводячи лекції та екскурсії.

Видання   

 співавторка ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ. Українські весільні текстилі і традиції INVITATION TO A WEDDING. Ukrainian Wedding Textiles and Traditions (Український Музей в Нью-Йорку)
 Ukrainian Kilims: Journey of a Heritage = Українські килими: мандрівка спадщини. — New York: The Ukrainian Museum, 2011  
 The Tree of Life, the Sun, the Goddess: Symbolic Motifs in Ukrainian Folk Art = Дерево Життя, Сонце, Богиня. — New York: The Ukrainian Museum, 2005
 у співавторстві. Iryna Kashubynsky and Lubow Wolynetz. The Preservation of a Heritage: The Village of Uhryniv of the Sokal Region = Збереження спадщини. Село Угринів на Сокальщині. -New York: The Ukrainian Museum, 1997
 The Changeless Carpathians: Living Traditions of the Hutsul People = Незмінні Карпати. Живучі традиції гуцулів. — New York: The Ukrainian Museum, 1995
 Борщівщина: народне мистецтво, побут та звичаї = Borshchiv: Its Folk Art, Customs and Traditions. — New York: The Ukrainian Museum, 1994
 Обрядові рушники / Любов Волинець // Український народний одяг = Ukrainian Folk Costume / П. Одарченко, Г. Царинник (ред.). — Торонто-Філадельфія: Світова Федерація Українських жіночих організацій, 1992
 Українські Рушники = Rushnyky: Ukrainian Ritual Cloths /Оксана І. Грабович, Любов Волинець. — Нью-Йорк: Український музей, 1981

Список авторських статей у журналі Сівач:

2018 
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 4 May, 2018
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 4 May, 2018 — Ukr
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 3 Apr 29, 2018
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 3 Apr 29, 2018 — Ukr
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 2 Mar 25, 2018
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 2 Mar 25, 2018 — Ukr
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 1 Feb 25, 2018
 The establishment of the Ukrainian Nation (1917—1921) — Part 1 Feb 25, 2018 — Ukr
 THE STRUGGLE OF UKRAINE FOR INDEPENDENCE-FREEDOM, 1917—1921 Jan 28, 2018
 THE STRUGGLE OF UKRAINE FOR INDEPENDENCE-FREEDOM, 1917—1921 Jan 28, 2018 — Ukr

2017 
 FROM OUR ARCHIVES — MORE ON NOTED PERSONALITIES Dec 24, 2017
 FROM OUR ARCHIVES — MORE ON NOTED PERSONALITIES Dec 24, 2017 — Ukr
 EXPLORING OUR MUSEUM AND LIBRARY Nov 26, 2017
 EXPLORING OUR MUSEUM AND LIBRARY Nov 26, 2017 — Ukr
 WE ARE INTO OUR NINTH DECADE! Oct 29, 2017
 WE ARE INTO OUR NINTH DECADE! Oct 29, 2017 — Ukr
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 6 Sept 24, 2017
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 6 Sept 24, 2017 — Ukr
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 5 Aug 27, 2017
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 5 Aug 27, 2017 — Ukr
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 4 Jul 30, 2017
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 4 Jul 30, 2017 — Ukr
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 3 June 25, 2017
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 3 June 25, 2017 — Ukr
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 2 — May 28, 2017
 We Shall Soon Celebrate 80th Anniversary! Part 2 — May 28, 2017 — Ukr
 We-Shall-Soon-Celebrate-80th-Anniversary-April-30-2017
 We-Shall-Soon-Celebrate-80th-Anniversary-April-30-2017-Ukr
 Paper-Cutouts-Vytynanky-March 26-2017
 Paper-Cutouts-Vytynanky-March 26-2017-Ukr
 One-Man-With-a-Mission-Feb 26-2017
 One-Man-With-a-Mission-Feb 26-2017-Ukr
 Rare-Publication-in-Collection-Jan 29-2017
 Rare-Publication-in-Collection-Jan 29-2017-Ukr

2016 
 Holiday-Greeting-Cards-by-one-artist-Dec 25-2016
 Holiday-Greeting-Cards-by-one-artist-Dec 25-2016-Ukr
 Lesser-Known-but-Dedicated-Ukrainain-Heroes-Nov 27-2016
 Lesser-Known-but-Dedicated-Ukrainain-Heroes-Nov 27-2016-Ukr
 Treasures-of-Museum-Library-A-Brief-Retrospect-Oct 30-2016
 Treasures-of-Museum-Library-A-Brief-Retrospect-Oct 30-2016-Ukr
 One-Mans-Trash-is-Another-Mans-Treasure-Sept 25-2016
 One-Mans-Trash-is-Another-Mans-Treasure-Sept 25-2016-Ukr
 Ukrainian-Postal-Stamps-Commemorating-Independence-Aug 28-2016
 Ukrainian-Postal-Stamps-Commemorating-Independence-Aug 28-2016-Ukr
 Folklife-and-Folklore-Images-July 24-2016
 Folklife-and-Folklore-Images-July 24-2016-Ukr
 More on Ukrainian Embroidery — June 26, 2016
 More on Ukrainian Embroidery — June 26, 2016 Ukr
 Ephemeral Treasures — May 29, 2016
 Ephemeral Treasures — May 29, 2016 Ukr
 Bishop Soter Ortynsky, OSBM, 1866—1916 — Ukrainian — April 24, 2016
 Bishop Soter Ortynsky, OSBM, 1866—1916 — Ukrainian — April 24, 2016 Ukr
 More on Easter Traditions — Ukrainian — March 27, 2016
 More on Easter Traditions — Ukrainian — March 27, 2016 Ukr
 Folk Art Sources — Digitized and Original Form — Feb. 28, 2016
 Folk Art Sources — Digitized and Original Form — Feb. 28, 2016 Ukr
 Ukrainian-Americans-during-WWI-After-Ukrainian-Sower-Jan-24-2016
 Ukrainian-Americans-during-WWI-After-Ukrainian-Sower-Jan-24-2016 Ukr

2015 
 Ukrainian-Christmas-Greeting-Cards-Ukrainian-Sower-Dec-27-2015
 Ukrainian-Christmas-Greeting-Cards-Ukrainian-Sower-Dec-27-2015 Ukr
 Role of Dedicated Ukr. Women in WWI- Ukrainian — Sower -Nov. 29, 2015
 Role of Dedicated Ukr. Women in WWI- Ukrainian — Sower -Nov. 29, 2015 Ukr
 Pocket Calendar-A Valuable Source of Information — Ukrainian — Sower — Oct.25, 2015
 Pocket Calendar-A Valuable Source of Information — Ukrainian — Sower — Oct.25, 2015 Ukr
 From the Treasure Chest of our Museum and Library — Sower — Aug. 30, 2015
 From the Treasure Chest of our Museum and Library — Sower — Aug. 30, 2015
 Ukrainian Folk costume Photos of the 1880's — Sower — Sept. 27, 2015
 Ukrainian Folk costume Photos of the 1880's — Sower — Sept. 27, 2015 Ukr
 Archival-Material-Roads-to-Discovery-Sower-July-26-2015.pdf
 Archival-Material-Roads-to-Discovery-Sower-July-26-2015-ukr.pdf
 Unique-Publication-on-Folk-Art-Sower-June-28-2015.pdf
 Unique-Publication-on-Folk-Art-Sower-June-28-2015-ukr.pdf
 More-Collecting-Collectibles-Sower-May-31-2015
 More-Collecting-Collectibles-Sower-May-31-2015-ukr
 The-Icon-A-Painted-Prayer-Mykhailo-Osinchuk-April-26-2015
 The-Icon-A-Painted-Prayer-Mykhailo-Osinchuk-April-26-2015-ukr
 Apostles-of-Truth-and-Learning-Sower-March-29-2015
 Apostles-of-Truth-and-Learning-Sower-March-29-2015-ukr
 Preserving-for-Posterity-Sower-Feb-12-2015
 Preserving-for-Posterity-ukr-Sower-Feb-12-2015
 Am-I-my-Brothers-Keeper-Sower-Jan-25-2015
 Am-I-my-Brothers-Keeper-ukr-Sower-Jan-25-2015

2014 
 Winter Holiday Traditions Caroling More Dec 2014
 Winter Holiday Traditions Caroling More Dec Ukr 2014
 Metropolitan Andrei Sheptytsky In America Nov 2014
 Metropolitan Andrei Sheptytsky In America Ukr Nov 2014
 Ukrainian Quilt from Embroidery Fragments — Ukr — Oct 2014
 Ukrainian Quilt from Embroidery Fragments — Oct 2014
 Posters- the Art of Making a Motivating Statement — Ukr — Sept 2014
 Posters — the Art of Making a Motivating Statement — Sept 2014
 Does History Repeat Itself — Aug 2014
 Does History Repeat Itself — Ukr — Aug 2014
 Ukrainian Embroidery — Sower — July 27, 2014
 Ukrainian Embroidery — Ukr — Sower — July 27, 2014
 Anna Yaroslavna- Sower — June 29 2014
 Anna Yaroslavna ukr-Sower- June 29 2014
 Gift of Song — May 25, 2014 sower
 Gift of Song ukrainian — May 25, 2014 sower
 Ukrainian Easter Greetings — April 2014
 Ukrainian Easter Greetings (ukr) — April 2014
 Taras Shevchenko uk Sower March 30, 2014
 Taras Shevchenko Sower March 30, 2014
 Hutsul ceramic oven tiles — uk- Sower February 23, 2014
 Hutsul ceramic oven tiles Sower February 23, 2014
 Edvard Kozak paintings ukr Sower Jan. 26, 2014
 Edvard Kozak paintings — Sower, Jan. 26, 2014

2013 
 Hutsul wood-carved box Sower Dec. 29, 2013
 Hutsul wood-carved box uk Sower Dec. 29, 2013
 Sichovi striltsi ukr sower nov 24, 2013_Layout 1
 Sichovi Sriltsi — Sower, Nov. 24, 2013
 Textiles with Block print Oct. 27, 2013_Layout 1
 Textiles with Block print ukr Oct. 27, 2013
 1025 anniversary gift — uk Sept. 2013
 Dmytro Potoroka, 1897—1962 Sept. 2013
 Dmytro Potoroka, 1897—1962 — uk Sept. 2013
 Ceramics — uk Aug. 2013_Layout 1
 Ceramics by Yurii Kulchytsky eng- July 2013_Layout 1
 Exhibit of 1 painting — June, 2013 (no Ukr)
 Gift for baptism anniversary, Aug. 2013_Layout 1
 Hand Crosses Jan. 2013
 Hand Crosses — ukr. — Jan. 2013
 One painting — uk Aug. 2013_Layout 1
 Photographs as Documents — uk — May 2013
 Photographs as documents- May, 2013
 Pysanky, Part 2 — March, 2013
 Saving and preserving April 28, 2013
 saving and preserving UK 4-28-2013
 Ukrainian Easter Eggs Part 1 — Feb. 2013 (no ukr)
 Ukrainian Pysanky-ukr- March, 2013

2012 
 Ukrainian Independence Eng / Ukr
 An Appeal for Materials — Sept. 2012
 Aarchival materials Ukrainian Sept. 2012
 By law manuals — June, 2012
 By-rule manuals — uk June 2012
 Glass icons pt 2 UK aug 2012
 Icons on Glass — June, 2012
 Icons on Glass — UK — June, 2012
 Icons on Glass-pt 2 Aug 2012
 May 2012 Museum
 Museum collection May, 2012
 Post Scriptum Eng Feb. 26, 2012
 Post Scriptum UK Feb. 26, 2012
 Postcards uk Dec. 2012
 Postcards-Dec. 2012
 Ritual cloths — April, 2012
 Ritual Cloths — Ukrainian — April, 2012
 Seed bead ornaments — Oct. 2012
 Seed bead ornaments — Ukrainian Oct, 2012
 Shevchenkiana in Museum — uk March 2012
 Shevchenkiana in our Museum March 2012
 Ukrainian Independence — Jan. 2012 uk_
 Ukrainian Independence — Jan. 2012
 Vasyl Petruk, Nov. 25, 2012
 Vasyl Petruk, uk, Nov. 25, 2012

2011 
 A Historic Photograph
 Triitsi — The Three Branched Candelabra
 Folk Art Collection 2 Eng / Ukr
 Folk Art Collection 3 Eng / Ukr
 Dec. 2011 uk Shashkevych.pdf
 Folk art collection — pt 1 — uk (July 2011)_Layout 1
 Folk Art Collection 2 eng (Aug. 2011)
 Folk Art Collection 2 uk (Aug. 2011)
 Folk Art Collection 3 (Sept. 2011)
 Folk Art Collection 3 uk (Sept. 2011)
 Folk Art Collection pt 1 — (July 2011)_Layout 1
 Fr. Markian Shashkevych — Dec. 2011
 Knyha — uk- (Oct., 2011)
 Library-museum treasures — uk (Nov. 2011)
 Narodnya Skrynya (6-11)
 Our Museum & Library Treasures (Nov. 2011)
 Paskivnyk 5-11_Layout 1
 Paskivnyk — April, 2011
 Pilgrims (Oct. 2011)
 SHEVCHENKO — 3-2011
 The Dowry (Hope) Chest (May 2011)_Layout 1
 The Dowry (Hope) Chest — pt. 2 (June, 2011)

2010 
 An interesting poster from 1937
 Archival Treasures
 Carolers and Caroling
 Jan de Rosen
 Metropolitan Sheptytsky's Gift
 Mykola Bytynskyi
 Serhii Hladky
 Story of Oleksa Dovbush
 Table and Casket
 Taras Shevchenko's Kobzar
 Ukrainian National Choir
 Vasyl Devdiuk — Hutsul Wood Carver
 Статті у часописах «Наше життя», «Наша дорога»
</div>

Примітки 

Українська діаспора
Українська греко-католицька церква у США
Табори переміщених осіб
Пласт
Членкині «Союзу українок»